Death Wish, titre original d'Un justicier dans la ville
 Death Wish, un film sorti en 2018
 , un roman